Alkohol har flere betydninger:
 Alkohol (stofklasse) – en gruppe organiske stoffer, der også kaldes alkanoler
 Ethanol – et alkohol der i daglig tale ofte blot omtales alkohol
 Alkoholiske drikkevarer – drikkevarer indeholdende ethanol